Colonia Villanueva kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Villanueva, Santa Lucía Monteverde, ort, Oaxaca, 
 Colonia Villanueva, San Francisco del Mar, ort, Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar